Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 168001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 17 września 2007. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

168001-168100

168101-168200

168201-168300

168301-168400

168401-168500

168501-168600

168601-168700

168701-168800

168801-168900

168901-169000

Przypisy 

Lista planetoid 168001-169000